Айбазов — карачаевская фамилия. Известные носители:

 Айбазов, Ратмир Умарович (род. 1955) — российский юрист, предприниматель и политик.
 Айбазов, Хусеин Хаджи-Мурзаевич (1903—1941) — советский партийный и государственный деятель.

См. также 
 Айбазовы